Jovellanos peut désigner :

Toponyme

 Jovellanos, une ville de Cuba dans la province de Matanzas

Patronyme

 Francisco Javier de Cienfuegos y Jovellanos (1776-1847), cardinal espagnol de l'Église catholique romaine.
 Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), homme d'État et écrivain espagnol
Patronyme hispanique